Сборная Уругвая по регби представляет Уругвай в международных матчах и соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда управляется Регбийным союзом Уругвая. Первый матч сборной прошёл в 1948 году, когда уругвайцы встретились со сборной Чили и уступили со счётом 3:21. Команда трижды принимала участие в розыгрышах кубка мира — в 1999, 2003 и 2015 годах. В 1981 году уругвайцы стали чемпионами Южной Америки — это единственный случай в истории, когда чемпионами стала не сборная Аргентины. Тем не менее, регбисты Уругвая ни разу не обыгрывали аргентинских соперников в официальном матче. 19 раз Уругвай становился обладателем серебряных медалей этого турнира и ещё в 9 сезонах финишировал на третьем месте. Сборная Уругвая играет в сине-чёрных цветах, используя в гостях бело-голубую форму. Южноамериканцы известны под прозвищем Teros, то есть пигалицы.

Чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийного союза Уругвая
 Уругвай  на Rugbydata.com

Уругвай
Регби в Уругвае
Регби